Бон-Сусесу:
 Бон-Сусесу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Бон-Сусесу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Бон-Сусесу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.

См. также 
 Бон-Сусесу-ди-Итараре
 Бон-Сусесу-ду-Сул